Чалам има више значења:

 Чалам (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чалам (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику